Фарре́с () — испанская фамилия:
 Фаррес, Освальдо (1902—1985) — кубинский композитор.
 Фернандес Фаррес, Родольфо (род. 1985) — испанский баскетболист.